Anzenbach heißen folgende geographische Objekte:

Orte:
 Anzenbach (Berchtesgaden), Ortsteil des Marktes Berchtesgaden, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Anzenbach (Gemeinde Reichraming), Ort bei Reichraming, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich
 Anzenbach (Gemeinde Mank), Ortsteil der Stadt Mank, Bezirk Melk, Niederösterreich

Gewässer:
 Anzenbach, historischer Name des Gerner Bachs, linker Zufluss der Berchtesgadener Ache bei Anzenbach, Markt Berchtesgaden, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Anzenbach (Reichramingbach), rechter Zufluss des Reichramingbachs bei Anzenbach, Gemeinde Reichraming, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich
 Anzenbach (Schmidbach)  rechter Zufluss des Schmidbachs (zur Mank) bei Mank, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Anzenbach (Steinbach), rechter Zufluss des Steinbachs vor Bichl, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Anzenbach (Waldbach). linker Zufluss des Waldbachs (zur Ruwer) bei Gusterath, Landkreis Trier.Saarburg, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Ansenbach, rechter Zufluss der Rench nach Renchen, Ortenaukreis, Baden-Württemberg